Sezon 1977 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – piętnasty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Oldřich Brunclik i Czechosłowacja, a wśród samochodów wyścigowych Karel Jílek i Czechosłowacja.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1977
1977 w sportach motorowych